Brigitte Glur, née le  à Schönried Berne, est une skieuse alpine suisse.

Biographie

Résultats sportifs

Coupe du monde 
 Résultat au classement général :  en 1979. :  en 1980. :  en 1981. :  en 1982.
            

Skieuse alpine suisse
Naissance en janvier 1959
Naissance dans le canton de Berne
Sportive bernoise